Lajos Ferenc (1900–1979) battenbergi herceg
Lajos Ferenc (1912–1998) grafikus
Lajos Ferenc labdarúgóedző